Estación de Ariz puede hacer referencia a:

 Estación de Ariz (Metro de Bilbao), estación de la línea 2 del metro de Bilbao;
 Estación de Ariz-Basauri, estación de Euskotren.